

Прущ — гміна в Свецькому повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Прущ — село в гміні Ґостицин Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Прущ — село в гміні Прущ Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Прущ — село в гміні Бройце Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства
 Прущ — село в гміні Каліш-Поморський Дравського повіту Західнопоморського воєводства